Tiffany Chin, née le  est une ancienne patineuse artistique américaine. Elle a gagné deux médailles de bronze aux championnats du monde de patinage artistique.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en octobre 1967
Naissance à Oakland (Californie)
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Étudiant de l'université de Californie à Los Angeles